Mazza puede aludir o hacer referencia a varios artículos de Wikipedia:

Patronímicos (antropónimos) 

 Alberto José Mazza (1938-), médico y político argentino.
 Giampaolo Mazza (1956-), italiano, exjugador de fútbol y exentrenador de la Selección de fútbol de San Marino.
 Libero Mazza (1910-2000), prefecto y político italiano.
 Martín Mazza (1978-), también conocido como Pedro Vicente Esquerdo y Lope de Castro, actor pornográfico gay, modelo, y empresario español.
 Matthew Anthony "Matt" Mazza (1923-2003), jugador de baloncesto estadounidense.
 Pablo Leonel Mazza (1987-), futbolista argentino.
 Raúl Mazza (1888-1948), pintor argentino.
 Salvador Mazza (1886-1946), médico y bacteriólogo argentino, destacado por haberse dedicado al estudio y combate de la tripanosomosis americana (enfermedad de Chagas-Mazza) y de otras enfermedades endémicas.
 Susana Mazza, excombatiente argentina que durante la guerra de Malvinas formó parte del grupo de seis mujeres voluntarias argentinas que trabajaron en el Hospital Militar Malvinas, de Puerto Argentino.
 Valeria Raquel Mazza (1972-), supermodelo y empresaria argentina.

Toponimia 
 Salvador Mazza, localidad argentina del extremo norte, en la provincia de Salta.